Les Masters d'Allemagne 2019 sont un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du  au  au Tempodrom de Berlin. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société chinoise OPPO Electronics.

Faits marquants 
Le tenant du titre est Mark Williams qui s'était imposé contre Graeme Dott en finale 9 manches à 1 l'an passé. Il est éliminé en quart de finale par le futur champion.

Cette édition a été remportée par Kyren Wilson qui inscrit ainsi un troisième titre majeur à son palmarès. Il a battu David Gilbert en finale par 9 manches à 7, son adversaire ayant signé le meilleur break du tournoi, malgré une troisième finale perdue. Wilson menait 5-3 à l'issue de la session de l'après-midi, puis Gilbert a remporté 4 manches consécutives pour mener 7-5. Après l'intervalle de mi-session du soir, Wilson a produit son effort pour scorer 4 manches à son tour.

Lors des qualifications, Judd Trump a réalisé le quatrième break maximum de sa carrière.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 18 au  au Barnsley Metrodome de Barnsley en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des neuf manches.

Premier tour

Deuxième tour

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 147, 137, 114  Judd Trump
 145, 110  Jack Lisowski
 143, 118  Barry Hawkins
 137, 136, 131, 129, 124, 105, 103 
 137  Li Hang
 136, 119, 115, 111  Matthew Stevens
 136  Chris Wakelin
 136  Zhou Yuelong
 135, 119, 106, 103  Mark Williams
 135, 118, 102  Neil Robertson
 135  Sam Craigie
 135  Anthony McGill
 134  Dominic Dale
 133, 101  David Gilbert
 132, 130  Graeme Dott
 132  Ashley Carty
 129  John Higgins
 128  Tom Ford
 127, 108  Duane Jones
 127  Jak Jones
 125, 116  Lu Ning
 125  Stuart Bingham
 121  Chen Feilong
 120  Gary Wilson
 119, 107  Liang Wenbo
 117, 111, 100  Robert Milkins
 116, 102  Ricky Walden
 115, 104  Joe Perry
 112  Craig Steadman
 111  Fergal O'Brien
 109  Jordan Brown
 109  Yuan Sijun
 107  Stephen Maguire
 105  Rory McLeod
 104, 101  Ding Junhui
 104  Stuart Carrington
 104  Zhang Anda
 103  Mei Xiwen
 103  Matthew Selt
 103  Robbie Williams
 103  Xiao Guodong
 102  Mark King
 101, 100  Peter Ebdon
 101  Eden Sharav
 101  Lee Walker
 101  Yan Bingtao
 100, 100  Mark Selby
 100  Gerard Greene
 100  Marco Fu
 100  Kurt Maflin

Pendant le tournoi 

 139, 120, 105  David Gilbert
 138, 129  Duane Jones
 137  Fergal O'Brien
 135  Matthew Stevens
 130  Stuart Bingham
 128  Ding Junhui
 127, 126, 120, 106  Mark Selby
 127  Mark Williams
 118  Stephen Maguire
 117  Kyren Wilson
 113  Judd Trump
 113  Yan Bingtao
 110, 104  Neil Robertson
 110  Jack Lisowski
 110  Rory McLeod
 109  Peter Ebdon
 105, 102, 102  Xiao Guodong
 105  Li Hang
 104  Barry Hawkins

Voir aussi 
 Masters d'Allemagne 2018
 Masters d'Allemagne

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 D88.Com German Masters

2019
Sport en Allemagne en 2019
Snooker en 2019